Королевский кубок Испании по мини-футболу () — мини-футбольное соревнование, организуемое Национальной лигой мини-футбола и Королевской испанской футбольной федерацией. Разыгрывается с сезона 2010/11. 

В отличие от кубка Испании, который проводится за несколько дней с участием восьми ведущих команд чемпионата, розыгрыш Королевского кубка проходит в несколько этапов и в нём принимают участие клубы как высшего, так и низших дивизионов.

Финалы

См. также 
 Чемпионат Испании по мини-футболу
 Кубок Испании по мини-футболу
 Суперкубок Испании по мини-футболу

Испания